Carracedelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carracedelo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Carracedelo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar